Dębno ist der Name folgender Orte in  Polen:

 Dębno, Dorf in sowie Sitz der Gmina Dębno, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Neudamm, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg
 Dębno (Powiat Brzeski), Dorf in der Gmina Dębno, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Dębno (Jeziorany), untergegangener Ort in der Gmina Jeziorany, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Eichenstein, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Dębno (Nowy Targ), Dorf in der Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Dębno (Wołów), Dorf in der Gmina Wołów, Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Schöneiche, Kreis Wohlau, Schlesien
 Dębno (Żmigród), Dorf in der Gmina Żmigród, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1935: Deutsch Damno, 1935 bis 1945: Deutscheich, Kreis Militsch, Schlesien